Omrane Superior és una delegació de Tunísia a la governació de Tunis, situada al nord de la ciutat de Tunis, i just al nord de la delegació d'Omrane. L'aglomeració d'Omrane Superior, sorgida per l'expansió d'Omrane, toca a la governació d'Ariana, i limita a l'oest amb Ettadhamen i a l'est amb la delegació de El Menzah. Té una població de 70.780 habitants.

Enllaços externs 
 Arrondissement El Omrane supérieur. Tunis

Governació de Tunis